

Населені пункти та їхні частини

 Юрівці (Юровце) — село в гміні Сянік Сяноцького повіту Підкарпатського воєводства
 Юровце — село в гміні Васильків Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Юровце — колонія в гміні Васильків Білостоцького повіту Підляського воєводства

Примітки